De Verbandsliga Hamburg 1994/95 was het 50ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

Door de herinvoering van de Regionalliga was de Verbandsliga nu nog maar de vijfde klasse onder de Oberliga Nord. Doordat de Oberliga in twee reeksen verdeeld werd waren er dit jaar acht clubs gepromoveerde naar de Verbandsliga. SC Victoria Hamburg werd kampioen en promoveerde samen met Meiendorfer SV naar de Oberliga.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1994/95